Улица Эльдара Рязанова — улица на юго-западе Москвы в Обручевском районе (ЮЗАО) между улицами Обручева и Новаторов.

Происхождение названия 
Проектируемый проезд № 6021 получил название улица Эльдара Рязанова в октябре 2017 года. Улица была названа в честь режиссёра Эльдара Рязанова (1927—2015), создавшего более 50 фильмов, включая такие шедевры советского кинематографа как «Карнавальная ночь», «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман» и другие.. Названа по расположению рядом с Киноклубом «Эльдар» (Ленинский проспект, 105). Первая перенумерация домов к новой улице (ранее корпуса дома 107 по Ленинскому проспекту) произведена в 2020 году.

Описание 
Улица начинается от улицы Обручева, проходит на северо-восток, затем поворачивает на юго-восток и выходит на улицу Новаторов.

См. также 
 Улица Сергея Эйзенштейна
 Улица Пырьева

Примечания

Ссылки 
 
 

Улицы Москвы, названные в честь людей
Улицы Москвы, появившиеся в 2017 году